Det här är en lista över skulptörer från hela världen.

A–G 
Wäinö Aaltonen, 1894–1966
Alessandro Algardi, 1598–1654
Hans Arp,(Jean), 1887–1966
Ernst Barlach, 1870–1938, tysk skulptör, grafiker och dramatiker
K. G. Bejemark, (Karl Göte), 1922–2000, plåtskulpturer
Giovanni Maria Benzoni
Christian Berg, 1893–1976
Giovanni Lorenzo Bernini, 1598–1680, italiensk skulptör och arkitekt, en av barockens främsta
Ejler Bille, 1910-2004
Stig Blomberg, 1901–1970,
Jacques Philippe Bouchardon, 1711–1753
Antoine Bourdelle, 1861–1929
Louise Bourgeois, 1911-2010
Constantin Brâncuşi, 1876–1957
Peter Brandes, (1944-)
Filippo Brunelleschi, 1377–1446
Niels Peter Bruun, (1959-)
Johan Niclas Byström, 1783–1848
Olle Bærtling, 1911–1981, målare och skulptör
John Börjeson, 1835–1910
Melchiorre Caffà, 1635–1667
Bernardino Cametti, 1669–1736
Antonio Canova, 1757–1822
Giannino Castiglioni, 1884–1971
Benvenuto Cellini, 1500–157
Sture Collin, 1939, konstnär och skulptör
Corneille, (1922-)
Honoré Daumier, 1808–1879
Donatello, cirka 1386–1466, florentinsk
Döderhultarn, 1865–1925, träskulptör
Carl Eldh, 1873–1954, skulptör
Christian Eriksson, 1858–1935
Liss Eriksson, 1919–2000
Agenore Fabbri, 1911-1998
Étienne Maurice Falconet, 1716–1791
Bengt Erland Fogelberg, (Bengt Erland), 1786–1854
Salvatore Garau (1953-)
Lotti van der Gaag, 1923-1999
Józef Gosławski, 1908-1963, var en polsk skulptör och gravör
Eric Grate, 1896–1983
Edith Grøn, 1917-1990, nicaraguansk skulptör

H–N 
Reinhoud D'Haese, 1928-2007
Mats Hansén, 1947-2009 
Per Hasselberg, 1849–1894
Hans Hedberg, född 1917
Pia Hedström född i Kapstaden, Sydafrika 1960
Henry Heerup, (1907-1993)
Hertha Hillfon, född 1921
Bror Hjorth, 1894–1968, skulptör, målare
Lena Hopsch, född 1961, skulptör
Jean Antoine Houdon, 1741–1828
Erik Höglund, 1932–1998, skulptör och glaskonstnär
René Iché, 1897-1954
Jörg Immendorff (1945-2007)
Jean-Robert Ipoustéguy, 1920-2006
Robert Jacobsen (1912-1993)
Knut Jern, 1885–1948
Ivar Johnson, 1885–1970
Arne Jones, 1914–1976
Junichi Kakizaki, född 1971, Japansk skulptör, Installationer och botaniker
Anders Jönsson, 1883–1965
Per Kirkeby (1938-)
Yves Klein (1928-1962)
Käthe Kollwitz, 1867–1945, tecknare, grafiker och skulptör
Olle Kåks, född 1941, målare, skulptör
Pierre Hubert L'Archevêque, 1721–1778
Patxi Xabier Lezama Perier, 1967, baskisk-spansk skulptör.
Jean–Baptiste Lemoyne
Leonardo da Vinci, 1452–1519
Roy Lichtenstein, 1923–1997, amerikansk målare och skulptör
Jacques Lipchitz, 1891–1973
John Lundqvist, 1882–1972
Lysippos grekisk skulptör, verksam cirka 370–310 f.Kr.
Aristide Maillol, 1861–1944
Marino Marini, 1901–1980
Bror Marklund, 1907–1977
Henri Matisse, 1869–1954, fransk målare, tecknare, grafiker, skulptör
Michelangelo Buonarroti, 1475–1564, italiensk skulptör, målare och arkitekt, en av världskonstens stora
Carl Milles, 1875–1955
Joan Miró, 1893–1983, spansk konstnär, skapade sitt eget bildspråk
Henry Moore, 1898–1986
Myron grekisk skulptör på 400-talet f.Kr.
Nils Möllerberg, 1892–1954
Kai Nielsen (1882-1924)
Max Magnus Norman, född 1973, målare, skulptör

O–U 
Nam June Paik 1932-2006
 Dante Parini 1890-1969
Karl Axel Pehrson, född 1921, målare och skulptör,
Antoine Pevsner, 1886–1962
Praxiteles grekisk skulptör verksam vid mitten av 300-talet f.Kr.
Burchardt Precht, 1651–1738
Jacopo della Quercia, cirka 1374–1438
Torsten Renqvist, född 1924, målare och grafiker, skulptör (i trä)
Antonio Raggi, 1624–1686, Italien
Luca della Robbia, 1399–1482
Auguste Rodin, 1840–1917
Niki de Saint Phalle, 1930-2002
Johann Gottfried Schadow
Isak Schullström
Johan Tobias Sergel, 1740–1814
Stephan Sinding
Nils Sjögren, 1894–1952
Leonardo Sormani, cirka 1530 – cirka 1590, Italien
Innocenzo Spinazzi, 1726–1798, Italien
Jerry Spångberg, född 1950
Karl–Bertil Stenmark, 1912-1989
Johan Gustaf Stockenberg, född före 1660, död omkring 1710
Lars Johansson Stockenberg, död cirka 1675, träbildhuggare från 1600-talet
Veit Stoss, cirka 1445–1533
Per Svensson, född 1965, målare och skulptör
Shinkichi Tajiri
Astri Taube
Erik Thommesen (1916-2008)
Bertel Thorvaldsen, 1768–1844
Jean Tinguely, 1925–1991

V–Ö 
Paolo Venini, glaskonstnär
Heikki W. Virolainen, 1936–2004
Adrian de Vries, cirka 1560–1626
Wolf Vostell 1932-1998
Jan de Weryha-Wysoczański, 1950, skulptör
Jens Ferdinand Willumsen, 1863–1958
Jan Wolkers, född 1925, nederländsk författare, skulptör
Ossip Zadkine
Anders Zorn, 1860–1920, målare, grafiker och skulptör
Miroslav Zupancic, född 1949 i Kroatien, skulptör
Edvin Öhrström

Listor över skulptörer